Millo ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Millo (1922–2006), italienischer Schauspieler
 Antonio Millo (16. Jahrhundert), griechisch-italienischer Kartograf
 Aprile Millo (* 1958), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Enrico Millo (1865–1930), italienischer Marineoffizier
 Giovanni Giacomo Millo (1695–1757), italienischer Kardinal
 Lefter Millo (1966–1997), albanischer Fußballspieler
 Mario Millo (* 1955), australischer Musiker, Komponist und Songwriter
 Romain Millo-Chluski (* 1983), französischer Rugby-Union-Spieler